El Masters d'Indian Wells 2021, conegut oficialment com a BNP Paribas Open 2021 és un esdeveniment tennístic disputat sobre pista dura que pertany a les sèries ATP World Tour Masters 1000 en categoria masculina i WTA 1000 en categoria femenina. La 45a edició del torneig es va celebrar entre el 4 i el 17 d'octubre de 2021 a l'Indian Wells Tennis Garden d'Indian Wells, Califòrnia, Estats Units.

El tennista britànic Cameron Norrie va guanyar el títol més important del seu palmarès i el segon de la temporada. Va esdevenir el primer tennista britànic en guanyar aquest torneig. La catalana Paula Badosa també va guanyar el títol més important del seu palmarès i el segon de la temporada, de fet els primers del seu palmarès. Va esdevenir la primera tennista espanyola en guanyar aquest títol. La parella masculina formada per l'australià John Peers i l'eslovac Filip Polášek van guanyar el seu primer títol junts. La parella femenina formada per la taiwanesa Hsieh Su-wei i la belga Elise Mertens van guanyar el segon títol de la temporada, tot i que per Hsieh era el tercer títol a Indian Wells mentre que per Mertens era el segon.

Quadre individual masculí

Caps de sèrie

Quadre

Quadre individual femení

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles masculins

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles femenins

Caps de sèrie

Quadre

Referències

Enllaços externs 
 Web oficial  
 
 
 
 

2021
ATP Tour 2021
WTA Tour 2021